Dereniowce (Cornales) – rząd roślin okrytonasiennych stanowiący klad bazalny grupy roślin astrowych odpowiadającej nadrzędowi astropodobnych Asteranae w systemie Ruggiero i in. z 2015. Oddzielony z wspólnego pnia po zróżnicowaniu się linii rozwojowej goździkowców Caryophyllales, a przed wyodrębnieniem się wrzosowców Ericales.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rzędu w grupie astrowych według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział na rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

W systemie APG IV wyodrębniono rodzinę błotniowatych (Nyssaceae), która we wcześniejszych wersjach systemu APG stanowiła podrodzinę Nyssoideae w obrębie dereniowatych Cornaceae 

 Pozycja i podział według systemu Reveala (1999)

Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa Cornidae Frohne & U. Jensen ex Reveal, nadrząd Cornanae Thorne ex Reveal, rząd Cornales Dumort. 
 Alangiaceae – wyrzeczkowate
 Cornaceae – dereniowate
 Curtisiaceae
 Davidiaceae
 Griseliniaceae
 Mastixiaceae
 Nyssaceae – błotniowate, klążowate

 Podział według systemu Cronquista (1981)
 Cornaceae – dereniowate
 Garryaceae – gariowate
 Alangiaceae – wyrzeczkowate

Przypisy 

Dereniowce